«Горизонт» — советская чёрно-белая молодёжная киноповесть режиссёра Иосифа Хейфица. Премьера фильма состоялась 7 марта 1962 года.

Аннотация 
Двенадцать выпускников приезжают на целину, где, избавляясь от детских иллюзий, начинают входить во взрослую жизнь.

В ролях 
 Юрий Толубеев — Андрей Иванович Голованов, директор целинного совхоза
 Борис Чирков — Лихобаба, заместитель директора целинного совхоза
 Алексей Сафонов — Сергей Новоскольцев
 Светлана Мелкова — Римма, выпускница
 Людмила Долгорукова — Маша, выпускница
 Валерий Носик — Миша, выпускник
 Гелий Сысоев — Слава, выпускник
 М. Львова — Дуся, выпускница
 Ирина Губанова — Вера, выпускница
 Вячеслав Подвиг — Женя, выпускник
 Николай Сергеев — Сомов, совхозник
 Татьяна Доронина — Клава, совхозница
 Майя Булгакова — Шура, совхозница, ударница труда
 Павел Кашлаков — Николай
 Лилия Гриценко — Дарья Петровна Голованова, жена председателя
 Леонид Быков — бригадир целинного совхоза

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Иосиф Хейфиц
 Автор сценария: Григорий Бакланов
 Операторы: Вадим Дербенёв, Виктор Карасёв, Александр Чиров
 Композитор: Надежда Симонян
 Текст песен: Булат Окуджава

Ссылки 
 «Горизонт» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Иосифа Хейфица
Фильмы по сценариям Григория Бакланова